Cerro del Oso bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro del Oso (San Miguel County, New Mexico)	
 Cerro del Oso (Taos County, New Mexico)